Анато́лий Кулагин
 Кулагин, Анатолий Валентинович (род. 1958) — доктор филологических наук, специализируется на творчестве поэтов-бардов.
 Кулагин, Анатолий Николаевич (род. 1947) — белорусский искусствовед, историк архитектуры. Д-р искусствоведения, лауреат Госпремии РБ (1990).